

Копашин — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Копашин — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства